McComb kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
McComb (Mississippi)
McComb (Ohio)